Добрушка

 Добрушка — река в России, протекает в Томской области.
 Добрушка — город в Чехии в районе Рихнов-над-Кнежноу Краловеградецкого края.